Tout sur l'histoire est un magazine bimestriel sur l'histoire pour les jeunes diffusé par Fleurus presse depuis .

Liste des numéros

Première formule (juillet 2014 - mars 2015)

Deuxième formule (mai 2015 - février 2016)

Troisième formule (depuis mars 2016)

Notes et références 

Fleurus presse
Magazine français